VM i fodbold 2018 gruppe D er en af otte indledende grupper ved VM i fodbold 2018. Kampene spilles fra 16. til 26. juni 2018. Gruppen består af Argentina, Island, Kroatien og Nigeria. De to øverst placerede hold vil gå videre til ottendedelsfinalerne.

Stilling 

I ottendedelsfinalerne:
 Vinderen af gruppe D vil gå videre til at spille mod toeren i gruppe C.
 Toeren i gruppe D vil gå videre til at spille mod vinderen af gruppe C.

Alle angivne spilletidspunkter er angivet i Centraleuropæisk/dansk tid .

Argentina vs Island

Kroatien vs Nigeria

Argentina vs Kroatien

Nigeria vs Island

Nigeria vs Argentina

Island vs Kroatien

Referencer 

Gruppe D